Detalhes de Simples Femininos do US Open de 2008.

Cabeças de Série 

  Ana Ivanovic (Segunda Rodada)
  Jelena Jankovic (Vice-Campeã)  Svetlana Kuznetsova (Terceira Rodada)
  Serena Williams (Campeã)
  Elena Dementieva (Semifinais)
  Dinara Safina (Semifinais)
  Venus Williams (Quartas de Final)
  Vera Zvonareva (Segunda Rodada)
  Agnieszka Radwanska (Quarta Rodada)
  Anna Chakvetadze (Primeira Rodada)
  Daniela Hantuchova (Primeira Rodada)
  Marion Bartoli (Quarta Rodada)
  Agnes Szavay (Segunda Rodada)
  Victoria Azarenka (Terceira Rodada)
  Patty Schnyder (Quartas de Final)
  Flavia Pennetta (Quartas de Final)

<ol start="17">
 Alize Cornet ''(Terceira Rodada)
 Dominika Cibulkova ''(Terceira Rodada)
 Nadia Petrova ''(Terceira Rodada)
 Nicole Vaidisova ''(Segunda Rodada)
 Caroline Wozniacki ''(Quarta Rodada)
 Maria Kirilenko ''(Primeira Rodada)
 Lindsay Davenport ''(Terceira Rodada)
 Shahar Peer ''(Primeira Rodada)
 Francesca Schiavone ''(Segunda Rodada)
 Anabel Medina Garrigues ''(Segunda Rodada)
 Alona Bondarenko ''(Terceira Rodada)
 Katarina Srebotnik ''(Quarta Rodada)
 Sybille Bammer ''(Quartas de Final)
 Ai Sugiyama ''(Terceira Rodada)
 Virginie Razzano ''(Primeira Rodada)
 Amelie Mauresmo ''(Quarta Rodada)

|}

Fase Final

Fases anteriores

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8 

S
US Open - Simples feminino